Александр Мусиенко:
 Мусиенко, Александр Александрович — артист-вокалист Ростовского государственного музыкального театра.
 Мусиенко, Александр Валентинович (род. 1964) — полковник спецназа ГРУ.